Makarfi steht für:

 Makarfi (Nigeria), ein Local Government Area und Stadt in Nigeria

Makarfi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Makarfi (* 1956), nigerianischer Politiker